Ministry of Fisheries and Marine Resources (‚Ministerium für Fischerei und Meeresressourcen/Meeresschätze‘) heißen:
  Namibia Ministry of Fisheries and Marine Resources, siehe Ministerium für Fischerei und Meeresressourcen (Namibia)
 Ministry of Fisheries and Marine Resources of Nauru, Ministerialamt, siehe Nauruische Regierung #Minister
 Somali Ministry of Fisheries and Marine Resources

Siehe auch:
 Ministry of Fisheries and Marine Resources Development (Kiribati)
 Fischereiministerium, Meeresministerium – zum Begriff